Phantom (über  von  „Erscheinung, Gespenst, Trugbild“) steht für:

den Begriff
 Phantom, allgemein eine unwirkliche Erscheinung im Sinne eines Trugbildes oder einer Einbildung
  Attrappe
 Phantom, in der Medizin ein nach einem Original angefertigtes Werk, siehe Nachbildung

Filme:
 Phantom (1922), deutscher Film von Friedrich Wilhelm Murnau
 The Phantom (1931), US-amerikanischer Film von Alan James
 The Phantom (1943), US-amerikanischer Film von B. Reeves Eason
 Das Phantom – Die Jagd nach Dagobert, deutscher Film von Roland Suso Richter (1994)
 Das Phantom (1996) (Originaltitel The Phantom), australisch-amerikanischer Film von Simon Wincer
 Das Phantom (2000), deutscher Fernsehfilm von Dennis Gansel
 Das Phantom (2009) (Originaltitel The Phantom), kanadische Miniserie von Paolo Barzman
 Phantom (2013), US-amerikanischer Film von Todd Robinson
 Phantom (2015), indischer Film von Kabir Khan
 Tatort: Das Phantom, Folge der Fernsehreihe Tatort (2003)
 Stralsund: Das Phantom, deutscher Fernsehfilm von Michael Schneider (2018) 

andere Werke:
 Phantom (Comic) von Lee Falk (ab 1936)
 Phantom (Gerhart Hauptmann), Roman von Gerhart Hauptmann
 Das Phantom (Roman) von Susan Kay (1990)
 Das Phantom der Oper, Roman von Gaston Leroux (1909/1910)
 Das Phantom der Oper (Musical) von Andrew Lloyd Webber und Richard Stilgoe (1986)
Technik:
 Phantomschaltung, ein Verfahren der Nachrichtentechnik für zusätzliche Sprechkanäle („Phantome“)
 Phantomspeisung, ein Verfahren der Tontechnik zur Spannungsversorgung von Mikrophonen
Sonstiges:
 Phantom (Band), US-amerikanische Band
 Phantom, US-amerikanisches Jagdflugzeug, siehe McDonnell FH
 Phantom II, US-amerikanisches Jagdflugzeug, siehe McDonnell F-4
 Phantom (1808 – nach 1832), britisches Rennpferd und Zuchthengst
 Boeing Phantom Ray, Drohne
 DJI Phantom, ferngesteuerter Quadrocopter
 Rolls-Royce Phantom, Automodell
 Phantom Corsair, Automodell
 Malaguti Phantom F12, Motorradroller
 Demoiselle Indústria e Comércio de Carrocerias, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Phantom
 Phantom Automotive Limited, früherer Name von Vortex Automotive, britischer Automobilhersteller
 Wasserphantom, wassergefüllter Behälter zur Überprüfung der Dosisleistung medizinischer Linearbeschleuniger
 Röntgenphantom, Phantomkörper mit Abbildungsstrukturen zur Qualitätskontrolle von Röntgendiagnostikeinrichtungen
 Phantom Point, Landspitze an der Loubet-Küste, Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Heilbronner Phantom
 Das Schwarze Phantom
 Phantommetall
 Phantomschmerz
 Phantomstift
 Phantomtor
 Fantômas
 Fantome
 Fantome Rock